Márkusfalva (Horvátország)
Márkusfalva (Szlovákia)

Hasonló néven
Kézdimárkosfalva